Кобяков — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Кобяков, Александр Михайлович (1854—?) — гороховецкий городской голова, член III Государственной думы от Владимирской губернии.

Б, В 
 Кобяков, Борис Ильич (1900—1965) — Герой Советского Союза.
 Кобяков, Василий Андреевич (1906—1937) — хакасский писатель, поэт.

Д

И

П

См. также 
 
 Кобякова — псевдоним русской писательницы 1850-х — 1870-х годов А. П. Студзинской.
 Кобяковы — дворянский род.